Гмина Липце-Реймонтовске ()  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Скерневицкий повят,  Лодзинское воеводство. Население — 3359 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Хлебув
 Джевце
 Липце-Реымонтовске
 Мшадля
 Ретнёвец
 Сициска
 Воля-Джевецка
 Вулька-Кросновска
 Вулька-Подлесе

Соседние гмины 
 Гмина Дмосин
 Гмина Годзянув
 Гмина Лышковице
 Гмина Макув
 Гмина Рогув
 Гмина Слупя

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства